Závodní okruh Silverstone leží v Anglii v oblasti Northamptonshire, v areálu starého vojenského letiště. Letiště bylo postaveno za druhé světové války jako letecká základna pro britské a americké bombardéry. Zatímco po válce mnoho základen postupně zaniklo, Silverstone začal vzkvétat díky několika motoristickým nadšencům, kteří tu nalezli ideální závodní dráhu.

První velká cena se tu jela v roce 1948 a zvítězil v ní Luigi Villoresi na Maserati a i následující rok triumfoval vůz Maserati, tentokrát s Toulo de Graffenriedem. V roce 1950 se tu jela první velká cena v rámci mistrovství světa a zvítězil v ní Giuseppe Farina na Alfě Romeo. Od roku 1951 až do roku 1958 vždy zvítězil pilot s vozem Ferrari. Nejvíce výher má Lewis Hamilton (9).

Trať od roku 1950 

 Délka okruhu 4 649 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:43.4 Giuseppe Farina/1951
 Rekord v závodě – 1:44.0 Giuseppe Farina/1951

Trať od roku 1952 

 Délka okruhu 4 710 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:16.3 Ronnie Peterson/1973
 Rekord v závodě – 1:18.6 James Hunt/1973

Trať od roku 1975 

 Délka okruhu 4 718 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:05.591 Keke Rosberg/1985
 Rekord v závodě – 1:09.886 Alain Prost/1985

Trať od roku 1987 

 Délka okruhu 4 778 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:07.110 Nelson Piquet/1987
 Rekord v závodě – 1:09.832 Nigel Mansell/1987

Trať od roku 1991 

 Délka okruhu 5 226 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:18.965 Nigel Mansell/1992
 Rekord v závodě – 1:22.515 Damon Hill/1993

Trať od roku 1994 

 Délka okruhu 5 057 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:24.960 Damon Hill/1994
 Rekord v závodě – 1:27.100 Damon Hill/1994

Trať v roce 1996 

 Délka okruhu 5 072 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:26.875 Damon Hill/1996
 Rekord v závodě – 1:29.288 Jacques Villeneuve/1996

Trať od roku 1997 

 Délka okruhu 5 140 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:21.598 Jacques Villeneuve/1997
 Rekord v závodě – 1:24.475 Michael Schumacher/1997

Trať od roku 2000 

 Délka okruhu 5 141 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:18.233 Kimi Räikkönen/2004
 Rekord v závodě – 1:18.739 Michael Schumacher/2004

Trať v roce 2010 

 Délka okruhu 5 901 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:29.615 Sebastian Vettel/2010
 Rekord v závodě – 1:30.874 Fernando Alonso/2010

Trať od roku 2011 
K nové části okruhu před bývalou startovní rovinkou přibyla i nová startovní rovinka umístěná mezi zatáčkami Abbey a Club.

 Délka okruhu 5 891 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:24.303 Lewis Hamilton/2020
 Rekord v závodě – 1:27.097 Max Verstappen/2020

Externí odkazy 
 

Silverstone
Northamptonshire
Sportovní zařízení ve Spojeném království
Motoristické sporty ve Spojeném království